Рико () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Рико () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Рико () — місто в США, в окрузі Долорес штату Колорадо. Населення — 265 осіб (2010).

Див. також 
 Пуерто-Рико
 Ріко (значення)